Governo Minghetti può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Marco Minghetti:
Governo Minghetti I, in carica dal 24 marzo 1863 al 28 settembre 1864;
Governo Minghetti II, in carica dal 10 luglio 1873 al 25 marzo 1876.